11WATER foi um grupo do Hello! Project criado em 2003. Elas lançaram o single "BE ALL RIGHT!" em 2003.

Membros
Do grupo Morning Musume:
Iida Kaori (líder)
Yaguchi Mari
Yoshizawa Hitomi
Tsuji Nozomi
Konno Asami
Fujimoto Miki

Do Melon Kinenbi:
Murata Megumi
Saito Hitomi
Shibata Ayumi

Do Country Musume:
Kimura Asami

Do Coconuts Musume:
Kimura Ayaka

Ligações externas 
 Complete releases from 11WATER
 7AIR・SALT5・11WATER ／ 壊れない愛がほしいの・GET UP!ラッパー・BE ALL RIGHT!
 壊れない愛がほしいの／GET UP!ラッパー／BE ALL RIGHT!

Bandas de J-pop
Bandas do Japão
Bandas formadas em 2003
Hello! Project